Саутін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Саутін Артем Володимирович (*1977) — колишній український футболіст, півзахисник та захисник.
 Саутін Дмитро Іванович (*1974) — російський стрибун у воду, олімпійський чемпіон.

Російські прізвища